Шон Джонсон (, произн. ; ) — американская гимнастка, олимпийская чемпионка в упражнениях на бревне и серебряный призёр в абсолютном первенстве, вольных упражнениях и командных соревнованиях по спортивной гимнастике Олимпийских игр 2008 года в Пекине, абсолютная чемпионка мира 2007 года, абсолютная чемпионка США 2007 и 2008 годов. Также, в 2009 году она выиграла восьмой сезон американского телевизионного шоу «Танцы со звёздами».

Личная жизнь 
Шон — единственный ребёнок Дага и Тери Джонсон. Родилась в Де-Мойне, штат Айова. Родители записали её на гимнастику в возрасте трёх лет, заметив, как она забирается на шкафы и прыгает со столов. В возрасте шести лет она стала одним из первых учеников ), открывшего школу гимнастики в Западном Де-Мойне.

На протяжении 2008 года Джонсон поддерживала более сбалансированный образ жизни, который не был характерен для гимнасток элитного уровня. Вместо обычных 40 часов тренировок в неделю она ограничивалась 25. Кроме того, в отличие от многих своих соперниц она училась в бесплатной государственной школе. Шон была отличницей, ходила на футбольные игры и на дополнительные занятия.

Во время весеннего семестра 2008—2009 учебного года Шон ушла из государственной школы и с матерью переехала в Лос-Анджелес, штат Калифорния, чтобы участвовать в шоу «Танцы со звёздами». По состоянию на 2010 год, оканчивала школу с репетитором.

С 16 апреля 2016 года Джонсон замужем за футболистом , у них есть дочь — Дрю Хейзел Ист (род. 29.10.2019). 20 июля 2021 года в семье родился второй ребенок, сын Джетт Джеймс Ист.
21 октября 2017 года она призналась, что они с мужем потеряли первенца всего через 2 дня после известия о беременности.

Спортивная карьера

Летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине 
См. Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2008 и Люкина, Анастасия Валерьевна#Олимпиада-2008

Примечания

Ссылки 
 
 Всё о Шон Джонсон на сайте DesMoinesRegister.com
 «Shawn Johnson» , № 7 в списке «100 Olympic Athletes To Watch» журнала Time
 

Гимнасты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике